UFC on ESPN: Luque vs. Muhammad 2, также известен как UFC on ESPN 34 или UFC Vegas 51 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 16 апреля 2022 года в спортивном комплексе «UFC APEX» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Белал Мухаммад победил Висенте Луке единогласным решением судей.

Подготовка турнира 
В качестве заглавного поединка турнира был запланирован бой-реванш в полусреднем весе между Висенте Луке (#4 в рейтинге) и Белалом Мухаммадом (#5 в рейтинге). Ранее бойцы встречались в ноябре 2016 года на UFC 205. Тогда победу одержал Луке нокаутом в первом раунде.

Изменения карда турнира 
{| class="wikitable"
! rowspan="3" |
! colspan="2" |Главное событие - Полусредний вес
|-
| Висенте Луке  / <small> (#5) 
|Белал Мухаммад  / <small> (#6)|-
|VICENTE LUQUE"THE SILENT ASSASSIN"33-7 MMA / 21-7-1 UFC / 4 победы30 лет (27.11.1991)Рост 180 см, размах рук 192 смКоманда - Sanford MMAМесто рождения - Вествуд, СШАМесто жительства - Бразилиа, БразилияДебют в UFC - 12.07.2015Последние бои: SUB1, Майкл Кьеза (#5), 07.08.2021 SUB1, Тайрон Вудли (#7), 27.03.2021 KO2, Рэнди Браун, 01.08.2020 TKO3, Нико Прайс, 09.05.2020 UDEC, Стивен Томпсон (#9), 02.11.2019
|BELAL MUHAMMAD"REMEMBER THE NAME"22-3-(1) MMA / 13-3-(1) UFC / 2 победы33 года (09.07.1988)Рост 178 см, размах рук 183 смКоманда - RoufusportМесто рождения - Чикаго, СШАМесто жительства - Чикаго, СШАДебют в UFC - 07.07.2016Последние бои: UDEC, Стивен Томпсон (#5), 18.12.2021 UDEC, Демиан Майя (#8), 12.05.2021 NC, Леон Эдвардс (#3), 13.03.2021 UDEC, Диего Лима, 13.02.2021 UDEC, Лайман Гуд, 20.05.2020
|}
На турнире был запланирован бой в полусреднем весе между Мигелем Баезой и Диегу Лимой. Однако, в начале февраля Лима заявил о завершении карьеры и был заменён на Андре Фиальо.

Поединок в полулёгком весе, в котором должны были встретиться Мелсик Багдасарян и Ти Джей Лэрэми, был изначально запланирован на UFC 268. Однако, из-за стафилококковой инфекции у Лэрэми был отменён и впоследствии переназначен на это событие. В свою очередь, в середине марта Багдасарян снялся с боя по нераскрытым причинам и его заменил Пэт Сабатини.

На турнире был запланирован бой в лёгком весе, в котором должны были встретиться Виктор Мартинес и Джордан Ливитт. Однако, в конце марта Мартинес снялся с боя по нераскрытым приччинам и его заменил дебютант Трей Огден.

Бой в среднем весе между Юрая Холлом (#9 в рейтинге) и Андре Мунисом (#13 в рейтинге) был запланирован в качестве соглавного события турнира. 2 апреля стало известно, что Холл снимается с боя, не раскрывая причин. Впоследствии Мунис также был удалён с карда турнира, так как матчмейкеры не смогли найти для него нового соперника.

На турнире должен был состояться бой в полусреднем весе между Элизеу Залески дус Сантусом и Муниром Лаззезом. Однако, на неделе перед турниром Залески дус Сантус снялся с боя по личным причинам. В качестве замены 13 апреля был подписан швейцарский боец Анже Луза, который ранее принимал участие, но проиграл свой бой в Претендентской серии Дэйны Уайта, и согласился на участие на четырёхдневном уведомлении.

 Анонсированные бои 

 Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания.

[*] Драккар Клозе уложился в лимит веса со второй попытки, через час поле того, как на первом взвешивании показал вес 156,75 фунта.

Все бойцы показали вес в лимитах своих весовых категорий.

 Результаты турнира КомментарииОфициальные судейские карточки турнира.

 Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Майра Буэну Силва vs. У Янань Выступление вечера: Андре Фиальо и Драккар Клозе'''

Последствия турнира

Рейтинги бойцов 
19 апреля после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

 Рафаэл Асунсан (бывший #15) покинул топ легчайшего веса UFC

См. также 

 2022 год в UFC
 Список турниров UFC

 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC on ESPN